Клемент Кипроно Лангат () — кенийский легкоатлет, бегун на длинные дистанции. Серебряный призёр чемпионата мира по кроссу 2010 года среди юниоров.

В настоящее время живёт и тренируется в Японии. Сезон 2011 года пропустил из-за травмы, полученной во время тренировки в лесу по дождём.

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 
 

Бегуны на средние дистанции Кении
Бегуны на длинные дистанции Кении
Чемпионы Африки по лёгкой атлетике